«Мэйфейрские ведьмы» () — американский сериал, экранизация серии романов Энн Райс. Главные роли в нём сыграли Александра Даддарио и Гарри Хэмлин. Премьера шоу состоялась 5 января 2023 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария стала серия мистических романов американской писательницы Энн Райс, повествующих о семье ведьм Мэйфейр. Эта семья живёт в Новом Орлеане, и её благосостояние зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лэшер. За жизнью Мэйфейров следят, практически не вмешиваясь в ситуацию, члены общества «Таламаска».

В ролях 
 Александра Даддарио — доктор Роуэн Мэйфейр
 Гарри Хэмлин — Котланд Мэйфейр

Производство и премьера 
В мае 2020 года стало известно, что AMC приобрела права на экранизацию книг Энн Райс при условии, что писательница и Кристофер Райс будут исполнительными продюсерами всех связанных с этим проектов. Райс сказала: «Я всегда мечтала увидеть миры двух моих самых больших сериалов, объединённые под одной крышей, чтобы создатели фильма могли исследовать обширную и взаимосвязанную вселенную моих вампиров и ведьм. Эта мечта теперь стала реальностью благодаря одной из самых значительных и захватывающих сделок в моей долгой карьере».

В декабре 2021 года AMC заказала сериал «Мэйфейрские ведьмы» на восемь серий. Шоураннерами и исполнительными продюсерами стали Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд. Главную роль в марте 2022 года получила Александра Даддарио. В том же месяце к касту присоединился Гарри Хэмлин, в апреле — Тонгайи Чирис, Аннабет Гиш, Бет Грант, Эрика Гимпел, Джен Ричардс. В мае Джек Хьюстон получил роль Лэшера. Съёмки начались в мае 2022 года в Новом Орлеане.

Премьера шоу состоялась 5 января 2023 года.

Примечания 

Телесериалы США